Ел Мајорал има више значења:

 Ел Мајорал (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мајорал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику